

Біляєве — село, Врадіївський район, Миколаївська область.

Бєляєво — присілок, Велізький район, Смоленська область.
 Бєляєво — присілок, Угранський район, Смоленська область.